Poncar ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Poncar (* 1945), tschechischer Fotograf
 Josef Poncar (1902–1986), tschechischer Kapellmeister und Blasmusik-Komponist